Achmann ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Achmann (1885–1958), deutscher Maler und Grafiker 
 Werner Achmann (1929–2001), deutscher Szenenbildner und Filmausstatter